Andrej Nikolaevič Tichonov – matematico russo
Teorema di Tychonoff – da lui dimostrato sui prodotti di spazi topologici
Spazio di Tychonoff – spazio topologico che gode di particolari proprietà
 Nikolaj Aleksandrovič Tichonov – politico sovietico
 Nikolaj Semënovič Tichonov – scrittore russo (1896-1979)
 Nikolaj Vladimirovič Tichonov – cosmonauta russo